Bergomi ist der Familienname von:
 Giuseppe Bergomi (* 1963) italienischer Fußballspieler und -trainer
 Primo Bergomi (1917–1987), italienischer Bahnradsportler